Два корабля Королевского флота назывались HMS Artois. Название Artois прижилось в английском флоте после захвата одноимённого французского фрегата.

 HMS Artois (1780) — 40-пушечный фрегат 5 ранга; захвачен у французов в 1780 году; продан в 1786.
 HMS Artois (1794) — 38-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1794 году; разбился в 1797.

Литература